Asana (dewanagari योगासन, transliteracja yogāsana) – dosłownie: "siedzenie". Pojęcie używane w dwóch znaczeniach:
 mata do siedzenia
 siedzenie, zwykle w specjalnej pozycji ciała służącej medytacjom jogi

Klasyczna joga definiuje 84 archetypy pozycji i postaw ciała, z których 32 pozycje siedzenia uznawane są za szczególnie ważne. Wspólne dla wszystkich rodzajów jogi są pozycje i postawy medytacyjne – zarówno siedzące, stojące jak i leżące. Asany służą wzmocnieniu i uzdrowieniu ciała oraz działają harmonizująco na emocje i psychikę. Klasycy jogi nauczają, że wiele asan służy rozwijaniu szczególnych talentów, zdolności, możliwości i paranormalnych mocy (siddhi).

Asany hathajogi 
Poniżej podano listę najbardziej popularnych asan stosowanych w hathajodze. Dodatkowo istnieje wiele ich wariantów i modyfikacji. W celu zrozumienia ich nazw poniżej podano najczęściej występujące przedrostki, pozwalające zrozumieć istotę danej asany:

 Adho अधो "w dół"
 Ardha अर्ध "pół"
 Eka एक "jeden" lub "pojedynczy"
 Parivrtta परिवृत्त "skręcony" lub "obrócony"
 Supta सुप्त "leżący"
 Urdhva ऊर्ध्व "w górę"
 Upavistha उपविष्ट "siedzący"
 Utthita उत्थित "rozciągnięty"

Bibliografia 
 Swami Svatmarama: Hatha Yoga Pradipika
 Swami Vishnu-devananda: The Complete Illustrated Book of Yoga
 Devereux, G. (1998) Dynamic yoga: The ultimate workout that chills your mind as it charges your body (Thorsons, London)
 Farhi, D. (2000) Yoga mind, body and spirit: A return to wholeness (New leaf: New Zealand)
 Hewitt, J. (1977) The Complete Yoga Book (Rider, London)
 Iyengar, B.K.S (2000) Light on Yoga (Thorsons, London)
 Iyengar, B.K.S (2001) Yoga: The path to holistic health (Dorling Kindersley, London)
 Mira, S. and Methta, S. (1990) Yoga: The Iyengar Way (Dorling Kindersley, London)
 Sivananda Yoga Vedanta Centre (1996) Yoga, Mind and Body (DK, London)
 Sturgess, S. (1997) The Yoga Book (Element)
 Swami Muktibodhananda (1993) Hatha Yoga Pradipika (Yoga Publications Trust, Munger, Bihar, India)
 Swami Satyananda Saraswati (1996) Asana, Pranayama, Mudra, Bandha (Yoga Publications Trust, India)
 Swenson, D. (1999) Ashtanga yoga: The Practice Manual (Ashtanga yoga production, Houston)

Linki zewnętrzne 

 Yoga Dancer – obszerny przegląd asan
 
 BKS Iyengar – przegląd asan (index)
 Yoga Download – zdjęcia i szczegółowe opisy
 Santosha – przegląd asan
 Sample Yoga Routine – lista asan
  – Radha Yoga: Asany
 
 Ćwiczenia jogi
 Asany jogi ashtanga

 
Hathajoga